Алексей Михайлович Седо́в (1904(1904), деревня Новинки Ковровского уезда Владимирской губернии, теперь Владимирской области, Российская Федерация — , город Львов) — советский деятель органов государственной безопасности, полковник государственной безопасности. Депутат Верховного Совета УССР 1-го созыва (с января 1941 года).

Биография 
Родился в семье рабочего. В сентябре 1916 — ноябрь 1917 г. — пильщик дров в лесопромышленника Шибаева в селе Новинки. В ноябре 1917 — июне 1918 г. — пильщик дров Великовского волостного исполнительного комитета в деревне Новинки Владимирской губернии. В июне 1918 — январе 1921 г. — ремонтный рабочий железнодорожной станции Коврова Владимирской губернии. В январе 1921 — январе 1924 г. — пильщик дров Великовского лесничества в деревне Алексеевка Владимирской губернии. В январе 1924 — сентябре 1926 г. — пильщик дров, приемщик лесоматериалов Сарыевского лесничества Владимирской губернии.

В сентябре 1926 — октябре 1928 г. — в Красной Армии: командир орудия 14-го артиллерийского полка.

Член ВКП(б) с марта 1928 года.

В октябре 1928 — марте 1932 г. — слесарь Ковровского инструментального завода № 2. В 1932 году окончил энергетический рабочий факультет в городе Коврове.

В марте 1932 — марте 1933 г. — курсант Центральной школы ОГПУ СССР. В марте 1933 — октябре 1936 г. — заместитель начальника политического отдела ОГПУ-НКВД совхоза «Большевистский наступ» села Великоалександровка Одесской области.

В октябре 1936 — ноябре 1937 г. — оперативный уполномоченный Николаевского городского отдела НКВД Одесской области. В ноябре 1937 — сентябре 1938 г. — начальник Еланецкого районного отдела НКВД Николаевской области. В сентябре — октябре 1938 г. — начальник Очаковского районного отдела НКВД Николаевской области. В октябре 1938 — марте 1939 г. — заместитель начальника 9-го отдела УГБ НКВД Николаевской области.

В марте — ноябре 1939 г. — заместитель начальника УНКВД Днепропетровской области.

В ноябре 1939 — феврале 1940 г. — начальник оперативной группы НКВД УССР в городе Тернополе. В феврале — августе 1940 г. — заместитель начальника УНКВД Тернопольской области.

В августе 1940 — марте 1941 г. — начальник УНКВД Аккерманской-Измаильской области. В апреле — августе 1941 г. — начальник УНКГБ Измаильской области. В августе — ноябре 1941 г. — заместитель начальника УНКВД Сталинской области.

С 1941 года — участник Великой Отечественной войны. В ноябре 1941 — декабре 1942 г. — начальник Особого отдела НКВД 8-й инженерно-саперной армии. В декабре 1942 — июне 1943 г. — заместитель начальника Особого отдела НКВД Северной группы войск Закавказского и Северо-Кавказского фронтов.

В июне 1943 — августе 1944 г. — начальник УНКВД Днепропетровской области.

В августе 1944 — мае 1945 г. — заместитель начальника УНКВД Ровенской области.

В мае 1945 — январе 1951 г. — заместитель начальника УНКВД-УМВД Львовской области.

В 1951 году окончил 5 курсов Львовского государственного университета имени Ивана Франко.

В январе 1951 — августе 1952 г. — заместитель начальника Строительства № 506 и исправительно-трудового лагеря МВД. В августе 1952 — июне 1953 г. — начальник специального отдела Строительства № 511 МВД СССР.

С июня 1953 года — на пенсии в Львове. Умер в январе 1981 года в городе Львове.

Звания 
 младший лейтенант государственной безопасности (22.03.1936)
 старший лейтенант государственной безопасности (23.08.1939)
 капитан государственной безопасности (24.09.1940)
 подполковник государственной безопасности (11.02.1943)
 полковник государственной безопасности (2.01.1944)

Награды 
 два ордена Красной Звезды (27.04.1943,)
 орден Отечественной войны II ст. (29.10.1948)
 орден Знак Почета (23.01.1948)
 орден Красного Знамени
 медали

Ссылки 
 Седов Алексей Михайлович // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза (1898—1991).

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Кавалеры ордена Красного Знамени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Родившиеся в 1904 году
Персоналии:Измаил
Умершие в 1981 году
Родившиеся во Владимирской области
Члены КПСС
Персоналии:Завод имени Дегтярёва